

Первый этап 
26 сентября - 1 октября 2013 года

Группа «А» (Владивосток)

Группа «B» (Ишим)

Группа «С» (Ухта)

Группа «D» (Сургут)

Второй этап (плей-офф)

1/8 финала 

 
 

 
 
 
 
 
|}

1/4 финала 

 

|}

1/2 финала 

 
 
|}

Финал 

 
|}

См. также 
 Чемпионат России по мини-футболу 2013/2014

Ссылки 
 Статистика плей-офф Кубка России по мини-футболу 2013/14
 Кубок России, сезон 2013/2014, финал

Кубок России по мини-футболу
2013 год в мини-футболе
2014 год в мини-футболе